405 puede referirse a:

 El número natural 405.
 El año 405.
 La carretera interestatal 405 de California.
 El vehículo Peugeot 405.
 El cortometraje 405.